Beran může být:

 beran – samec ovce
 beran – pohyblivá část bucharu
 beran (část lodi) – trám na přídi válečných lodí k prorážení lodí nepřítele
 Beran (souhvězdí) – souhvězdí Berana, pojem z astronomie
 Beran (znamení) – znamení zvěrokruhu Beran, pojem z astrologie
 Beran (rybník u Písku) – rybník východně od Písku v okrese Písek
 Beran (příjmení) – české příjmení

Související články 
 Beránek
 Beranidlo
 Beranidlo (stavitelství)

Externí odkazy